Beaver Lake (engl. für „Bibersee“) ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Lake (Denali Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Hoonah-Angoon, Alaska)
 Beaver Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Kodiak Island Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Lake and Peninsula Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Beaver Lake (Sitka, Alaska)
 Beaver Lake (Southeast Fairbanks, Alaska)
 Beaver Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Beaver Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Beaver Lake (Arkansas) – Stausee im Benton, Carroll und Washington County
 Beaver Lake (Chicot County, Arkansas)
 Beaver Lake (St. Francis County, Arkansas)
 Beaver Lake (White County, Arkansas)
 Beaver Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Beaver Lake (Conejos County, Colorado)
 Beaver Lake (Eagle County, Colorado)
 Beaver Lake (Gunnison County, Colorado)
 Beaver Lake (Jackson County, Colorado)
 Beaver Lake (Mineral County, Colorado)
 Beaver Lake (Routt County, Colorado)
 Beaver Lake (Bonner County, Careywood, Idaho)
 Beaver Lake (Bonner County, Talache, Idaho)
 Beaver Lake (Boundary County, Idaho)
 Beaver Lake (Fremont County, Idaho)
 Beaver Lake (Idaho County, Idaho)
 Beaver Lake (Jersey County, Illinois)
 Beaver Lake (Monroe County, Illinois)
 Beaver Lake (Indiana) – trockengelegt
 Beaver Lake (Kalifornien)
 Beaver Lake (Kentucky)
 Beaver Lake (Louisiana)
 Beaver Lake (Maine)
 Beaver Lake (Alger County, Michigan)
 Beaver Lake (Alpena County, Michigan)
 Beaver Lake (Baraga County, Michigan)
 Beaver Lake (Crawford County, Michigan)
 Beaver Lake (Iron County, Crystal Falls, Michigan)
 Beaver Lake (Iron County, Kiernan, Michigan)
 Beaver Lake (Keweenaw County, Michigan)
 Beaver Lake (Lake County, Michigan)
 Beaver Lake (Livingston County, Michigan)
 Beaver Lake (Luce County, Michigan)
 Beaver Lake (Marquette County, Michigan)
 Beaver Lake (Mecosta County, Michigan)
 Beaver Lake (Montmorency County, Michigan)
 Beaver Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Beaver Lake (Roscommon County, Michigan)
 Beaver Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Beaver Lake (Becker County, Minnesota)
 Beaver Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Beaver Lake (Itasca County, Minnesota)
 Beaver Lake (Lake County, Minnesota)
 Beaver Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Beaver Lake (Ramsey County, Minnesota)
 Beaver Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Beaver Lake (Stearns County, Minnesota)
 Beaver Lake (Steele County, Minnesota)
 Beaver Lake (Itawamba County, Mississippi)
 Beaver Lake (Wilkinson County, Mississippi)
 Beaver Lake (Missouri)
 Beaver Lake (Flathead County, Montana)
 Beaver Lake (Missoula County, Montana)
 Beaver Lake (Sanders County, Montana)
 Beaver Lake (Sanders County, Montana)
 Beaver Lake (Cherry County, Nebraska)
 Beaver Lake (Saunders County, Nebraska)
 Beaver Lake (Nevada)
 Beaver Lake (New Jersey)
 Beaver Lake (Chaves County, New Mexico)
 Beaver Lake (Rio Arriba County, New Mexico)
 Beaver Lake (Taos County, New Mexico)
 Beaver Lake (Allegany County, New York)
 Beaver Lake (Broome County, New York)
 Beaver Lake (Cattaraugus County, New York)
 Beaver Lake (Hamilton County, New York)
 Beaver Lake (Lewis County, New York)
 Beaver Lake (St. Lawrence County, New York)
 Beaver Lake (Sullivan County, New York)
 Beaver Lake (Ulster County, New York)
 Beaver Lake (Westchester County, New York)
 Beaver Lake (Burke County, North Dakota)
 Beaver Lake (Logan County, North Dakota)
 Beaver Lake (McLean County, North Dakota)
 Beaver Lake (Ohio)
 Beaver Lake (Oklahoma)
 Beaver Lake (Clatsop County, Oregon)
 Beaver Lake (Douglas County, Oregon)
 Beaver Lake (Linn County, Oregon)
 Beaver Lake (Lycoming County, Pennsylvania)
 Beaver Lake (Pike County, Pennsylvania)
 Beaver Lake (South Dakota)
 Beaver Lake (Tennessee)
 Beaver Lake (Texas)
 Beaver Lake (San Juan County, Utah)
 Beaver Lake (Summit County, Utah)
 Beaver Lake (Clallam County, Washington)
 Beaver Lake (Columbia County, Washington)
 Beaver Lake (King County, Washington)
 Beaver Lake (Kittitas County, Washington)
 Beaver Lake (Lewis County, Washington)
 Beaver Lake (Okanogan County, Washington)
 Beaver Lake (Skagit County, Washington)
 Beaver Lake (Snohomish County, Washington)
 Beaver Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Iron County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Price County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Waukesha County, Wisconsin)
 Beaver Lake (Park County, Wyoming)
 Beaver Lake (Sublette County, Wyoming)

in Kanada:
 Beaver Lake (Halifax) 
 Beaver Lake (Beaver River), in Alberta

in Antarktika:
 Beaver Lake (Antarktika)

Beaver Lake steht für:
 Beaver Lake (Alberta), Siedlung in Alberta, Kanada

Siehe auch:
 Big Beaver Lake
 Beaver Dam Lake
 Beaver Lakes